Estádio Wutaisha, em Nanjing
Estádio Olímpico de Nanjing

Nanjing